Tomás Sánchez kan syfta på bland andra:

 Tomás Sánchez de Ávila (1550–1610), spansk teolog
 Tomás Sánchez de la Barrera (1709–1796), spansk militär
 Tomás Antonio Sánchez (1723–1802), spansk lexikograf
 Tomás Sánchez (född 1948), kubansk konstnär